GNF steht für:
 Global Nature Fund, eine Umwelt- und Naturstiftung mit Sitz in Radolfzell am Bodensee
 Graphitnanofaser, eine Kohlenstoffmodifikation mit der Möglichkeit zur Wasserstoffspeicherung
 Greibach-Normalform, ein Begriff der theoretischen Informatik
 Groupement National de Football, die marokkanische Fußballmeisterschaft
 Guinea Franc, Währungseinheit in Guinea; siehe Franc Guinéen
 Gesellschaft Naturforschender Freunde, eine 1773 gegründete naturkundliche Vereinigung

GN-F steht für:
 , ISO-3166-2-Code der guineischen Region

GNF